Axel Wikström (1907-1976), fondeur suédois
Cecilia Wikström (née en 1965), femme politique suédoise
Emelie Wikström (née en 1992), skieuse alpine suédoise
Emil Wikström (1864-1942), sculpteur suédois
Gabriel Wikström (né en 1985), homme politique suédois
Johan Emanuel Wikström (1789-1856), botaniste suédois
John Wikström (1903-1991), fondeur suédois
Leif Wikström (1918-1991), skipper suédois
Maud Wikström (née en 1945), actrice et top-model suédoise
Peter Wikström (né en 1977), joueur de tennis en fauteuil suédois
Volmar Wikström (1889-1957), lutteur finlandais